Жан Табак (, ) — югославский и хорватский баскетболист и тренер, игравший на позиции центрового.

Карьера

Клубная 
Баскетбольную карьеру начал в 1985 году в «Югопластике». Три раза подряд выиграл Евролигу. В 1991 году на драфте НБА был выбран под 51-м номером командой «Хьюстон Рокетс».

Продолжил карьеру в Италии, играя за «Бакер Ливорно» и «Рекоаро Милан».

Карьеру продолжил в НБА. В 1994 году подписал контракт с «Хьюстон Рокетс». В сезоне 1994/95 провёл 37 матчей и помог команде выиграть чемпионат НБА. В следующем сезоне перешёл в «Торонто Рэпторс». В конце сезона 1995/96 получил травму и пропустил конец первенства. В следующем сезоне сыграл всего 13 матчей. Получил ещё одну травму — сломал кость правой руки. В 1998 году перешёл в «Бостон Селтикс».

В следующем сезоне вернулся в Европу, заключив контракт с «Фенербахче». Затем опять отправился в НБА, перейдя в «Индиану Пэйсерс» и помог этому клубу дойти до финала НБА в 2000 году. Сезон 2000/01 был последним для Табака в НБА.

После повторного возвращения в Европу Табак провёл четыре года в Испании, играя за «Реал Мадрид», «Ховентут» и «Уникаху». Карьеру завершил победителем, выиграв финал испанского Кубка короля.

Сборная 
В 1987 и 1988 выигрывал за Югославию молодежные чемпионаты мира в своей возрастной категории. После того, как Хорватия вышла из состава Югославии, был вызван в сборную Хорватии на Олимпийские игры в Барселоне. Завоевал серебряную олимпийскую медаль.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Жан Табак на NBA.com
 Статистика выступлений в НБА на сайте basketball-reference.com

Баскетболисты Югославии
Баскетболисты Хорватии
Игроки БК «Сплит»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Ховентут»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки сборной Хорватии по баскетболу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Баскетбольные тренеры Хорватии
Тренеры БК «Жирона»
Тренеры БК «Трефл Сопот»
Тренеры БК «Баскония»
Тренеры БК «Фуэнлабрада»
Тренеры БК «Маккаби» Тель-Авив
Тренеры БК «Реал Бетис»
Тренеры БК «Зелёна-Гура»
Тренеры БК «Сан-Пабло Бургос»
Тренеры мужской сборной Словакии по баскетболу